Кратер Анвиль () — небольшой одиночный ударный кратер в северной части моря Изобилия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского географа и картографа Жана Батиста Бургиньона де Анвиля (1697—1782) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Тарунций на северо-западе и кратер Мессье на юго-западе. На западе от кратера лежат горы Секки и кратер Секки.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 10,3 км, глубина 2,22 км.

Кратер имеет правильную циркулярную форму с острой кромкой вала и чашеобразную форму. Восточная часть вала имеет следы обрушения на внутреннем склоне. Высота вала над окружающей местностью составляет 370 м, объём кратера приблизительно 40 км³.

По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по названию типичного представителя этого класса — кратера Аль-Баттани C). До 1976 года кратер назывался сателлитным кратером Тарунций G.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Анвиль на карте LAC61
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Кратер Анвиль на карте AIC61C
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны